LCV se poate referi la 

 LCV -- League of Conservation Voters
 LCV -- Customer lifetime value 
 LCV -- Light commercial vehicle
 LCV -- Lincolnville, Maine
 LCV -- Light Combat Vehicle
 LCV -- Long Combination Vehicle, vedeți road train
 LCV -- Leuco Crystal Violet

Acronime de trei litere